

Patronyme 
 Baron Digby 
 Everard Digby, conspirateur anglais 
 George Digby (1612-1677), homme politique anglais 
 John Digby (1580–1653), diplomate anglais 
 Kenelm Digby (1603-1665), alchimiste anglais 
 Robert Digby (1732-1815), amiral britannique
 Pamela Digby Harriman (1920-1997), femme d'influence et ambassadrice des États-Unis 
 Jane Digby (1807-1881), grand-tante de la précédente, aristocrate anglaise connue pour ses nombreuses aventures amoureuses

Lieux 
 Digby : ville canadienne de Nouvelle-Écosse
 Digby, municipalité de district de Nouvelle-Écosse
 Comté de Digby : comté canadien de Nouvelle-Écosse
 Digby, ancienne circonscription fédérale de Nouvelle-Écosse (1867-1917)
 Digby—Annapolis, ancienne circonscription fédérale de Nouvelle-Écosse (1917-1935)
 Digby—Annapolis—Kings, ancienne circonscription fédérale de Nouvelle-Écosse (1935-1949 et 1953-1968)
 Digby—Yarmouth, ancienne circonscription fédérale de Nouvelle-Écosse (1949-1953)

Cinéma 
 Digby, le plus grand chien du monde (Digby: The Biggest Dog in the World), film britannique pour enfants réalisé par Joseph McGrath, en 1973.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Chien de fiction
Géant de fiction